Коктума () — топоним в Казахстане:
 Коктума — городище в Алакольском районе Алматинской области.
 Коктума — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Коктума — станция в Алакольском районе Алматинской области.